La First Division 1934-1935 è stata la 43ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 25 agosto 1934 e il 4 maggio 1935 e concluso con la vittoria dell', al suo quarto titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Ted Drake (Arsenal) con 42 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono salite dalla Second Division il  e il .

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1934-1935
FA Cup 1934-1935

Collegamenti esterni

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934